Лібертатя () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Келераші.
 Лібертатя () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Дікісень.